Джошуа Сафди (; род. ) и Бенджамин Сафди (; род. ) — американские независимые кинематографисты, базирующиеся в Нью-Йорке и часто работающие над проектами вместе. Наиболее известны благодаря фильмам: «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном и «Неогранённые драгоценности» с Адамом Сэндлером.

Ранняя жизнь 
Братья Сафди родились в Нью-Йорке, в семье Эми и Альберто Сафди. После развода родителей они провели детство на два дома, попеременно проживая у отца — в Квинсе и у матери с отчимом — на Манхэттене. Их отец — сирийский еврей, выросший во Франции и Италии; мать — ашкеназская еврейка. Внучатые племянники израильского архитектора Моше Сафди.

Сафди начали снимать фильмы в юном возрасте, вдохновленные своим отцом-кинолюбителем. Они оба окончили  на Манхэттене, после чего поступили в Бостонский университет где основали творческое объединение под названием Red Bucket Films вместе с Алексом Калманом, Сэмом Лизенко, Бреттом Юткевичем и Закарием Трейцем. Джош и Бенджамин окончили Колледж коммуникаций при Бостонском университете в 2007 и 2008 годах соответственно. Впоследствии тема развода родителей, и связанная с этим жизнь на два дома, стала источником вдохновения для их дальнейшей работы.

Кинокарьера 
В 2007 году Джош Сафди был нанят Энди Спейдом и Энтони Спердути для создания короткометражного фильма при участии Кейт Спейд. Джош сочинил небольшой сценарий о приключениях женщины-клептоманки. В итоге проект перерос в полнометражный художественный фильм. , которая была соавтором сценария, сыграла в нём главную роль. Мировая премьера ленты, под названием «Удовольствие быть ограбленным», состоялась в 2008 году на фестивале South by Southwest. Также кинокартина была показана в рамках независимой программы «Двухнедельник режиссёров» на Каннском кинофестивале 2008 года, вместе с короткометражным фильмом «Знакомые одинокого Джона» Бенджамина Сафди.

Мировая премьера второго полнометражного фильма братьев Сафди, «Длинноногий папочка», также состоялась в «Двухнедельнике режиссёров» Каннского кинофестиваля, но уже годом позже и под новым названием — «Сходи за розмарином». Главную роль в ленте исполнил , который был крайне вдохновлён энтузиазмом молодых кинематографистов, в то время проживающих с отцом. В итоге Бронштейн получил премию  на церемонии , а сам фильм был отмечен  кинопремии .

Следующий работой братьев был документальный фильм под названием «Ленни Кук». Фильм был посвящён жизни , когда-то подающего большие надежды игрока средней школы, прослеживая его путь от подросткового возраста до зрелости. Премьера документальной ленты состоялась в 2013 году на кинофестивале «Трайбека». В 2014 году братья Сафди выпустили драматический фильм «Бог знает что» силами собственной кинокомпании Elara Pictures. Фильм базируется на реальной истории бывшей наркоманки  опубликованной в её мемуарах под названием «Mad Love in New York City», она же, в итоге, исполнила главную роль в этой ленте. Мировая премьера фильма состоялась на 71-м Венецианском международном кинофестивале. Помимо этого, он также демонстрировался на Международном кинофестивале в Торонто, Нью-Йоркском кинофестивале и Токийском международном кинофестивале.

В 2017 году Сафди сняли криминальную драму «Хорошее время» главную роль в котором исполнил Роберт Паттинсон, а в роли его умственно отсталого брата снялся сам Бенджамин (соавтором сценария выступил Бронштейн). В том же году фильм был отобран для участия в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля, где боролся за «Золотую пальмовую ветвь». Спустя два года Сафди срежиссировали ленту «Неогранённые драгоценности» главную роль в которой исполнил Адам Сэндлер, а Мартин Скорсезе выступал в качестве исполнительного продюсера. Фильм был вдохновлен периодом, когда их отец работал в ювелирном магазине расположенном в т. н. «Бриллиантовом районе» на Манхэттене. Мировая премьера кинокартины состоялась на фестивале Telluride Film Festival. В том же году лента была выпущена в широкий прокат в США, получив высокие оценки от критиков и став одним из самых кассовых релизов кинокомпании 24.

В декабре 2017 года в The Hollywood Reporter появилась информация, что следующим проектом братьев Сафди будет ремейк фильма «48 часов». Сценарий для новой ленты был написан Джошем Сафди, Рональдом Бронштейном и Джерродом Кармайклом. В декабре 2019 года братья Сафди уточнили в интервью The A.V. Club, что фильм по прежнему находится в производстве, однако теперь он не будет прямым ремейком. Так как их сценарий «перерос в не́что более оригинальное».

Фильмография

Полнометражные фильмы

Короткометражные фильмы

В качестве актёров

Джош

Примечания

Ссылки 

 Elara Pictures 
 Red Bucket Films 
 
 

Сафди
Выпускники Колумбийской грамматической и подготовительной школы
Выпускники Бостонского университета
Выпускники Колледжа коммуникаций Бостонского университета